Уильям Дюрант:
 Дюрант, Уильям Джеймс (1885—1981) — американский писатель, историк, философ.
 Дюрант, Уильям Крапо (1861—1947) — американский предприниматель, основатель компаний General Motors и Chevrolet.